Че́рвия (, ) — город и коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Равенна.

Население составляет 27 104 человека (на 2005 год), плотность населения составляет 315 чел./км². Занимает площадь 82 км². Почтовый индекс — 48015. Телефонный код — 0544.

Покровителем населённого пункта считается святой Патерниан (San Paterniano). Праздник ежегодно празднуется 13 ноября.

Спорт 
С 2013 года Червия — место проведения ежегодного чемпионата мира по пляжному теннису.

Известные жители 
 Геронтий из Фикуклы (ум. в 501 году) — епископ города, святой Католической церкви.

Ссылки 

 Официальный сайт населённого пункта